«14+» — российская подростковая мелодрама, снятая Андреем Зайцевым в 2013 году и вышедшая в прокат в 2015 году.

Слоган: «История первой любви».

В 2021 году начались съёмки второй части фильма — «14+: Продолжение».

Сюжет 

Фильм повествует о первой любви двух подростков — Леши и Вики. Лёша достиг возраст половой зрелости и после 8-го класса летом задумался о девушке. Мать Леши всячески беспокоится о нем. Также Лёша и его друзья, следя за девчонками в клубе, нарвались на шайку Гоги и его хулиганов. Однако вопреки его угрозам Лёша все равно встречается со сверстницей Викой. В итоге, мать утром вернулась и увидела их в постели после их бурной ночи.

В ролях 
 Глеб Калюжный — Лёша
 Ульяна Васькович — Вика
 Ольга Озоллапиня — Людмила - мама Лёши
 Дмитрий Блохин — дядя Валера
 Ирина Фролова — мама Вики
 Шандор Беркеши — папа Вики
 Владислав Горячкин — брат Вики
 Дмитрий Баринов — Дрон
 Даниил Пикула — Витя
 Ксения Пахомова — подруга Вики
 Елизавета Македонская — Катя
 Алексей Филимонов — Волков
 Наталья Пикула — ''учитель математики

Создание 
Фильм снимался под рабочим названием «Челентано» при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ летом 2013 года в спальных районах Москвы. На работу потребовалось 67 смен (вместо принятых для такого формата 30—35 смен). Все подростки в кадре — непрофессиональные актёры-дебютанты, найденные через социальную сеть «Вконтакте».

Саундтрек 

 Газон — Пьяные
 The Ska Vengers — Vampire
 Пропаганда — Quanto Costa
 Фабрика — Романтика
 Richard Cheese — Creep
 Mano Negra — Out of Time Man
 Михаил Боярский — Зеленоглазое такси
 Radiohead — Creep
 ЯйцЫ Фаберже — Hools
 Neil Sedaka — Happy Birthday, Sweet Sixteen
 Jane Birkin, Serge Gainsbourg — Je t’aime moi non plus
 Верка Сердючка — Дольче Габбана
 Ленинград — И так далее
 Adriano Celentano — Ciao Ragazzi
 Корабль — Нет бабы — нет слёз
 Гастрит — Фрутэлла
 ЯйцЫ Фаберже — Все на футбол
 The Business — Saturday’s Heroes
 Александр Пушной — Du Taxi
 Фабрика — 5 минут
 Глеб Калюжный — Моя история любви (был вырезан)

Фестивали и награды 
 2015 — «Берлинский кинофестиваль» — номинация на приз «Хрустальный медведь» в категории лучший художественный фильм конкурса для юношества Поколение 14+
 2015 — «Кинотавр» — специальный диплом жюри — «За талантливый и искренний взгляд на поколение „Вконтакте“, познающее вечные ценности любви», номинация на главный приз
 2015 — Children’s and Youth Film Festival Just Film (Black Nights Film Festival), Таллинн, Эстония — Гран-при
 2015 — Festival du Cinéma Russe à Honfleur, Онфлер, Франция — Гран-при
 2015 — Olympia International Film Festival for Children and Young People, Пиргос, Греция — Гран — при и приз за лучшую мужскую роль (Глеб Калюжный)
 2015 — Vologda Independent Cinema from European Screens Festival VOICES, Вологда, Россия, — Диплом жюри за лучшую актёрскую работу — Глеб Калюжный, Ульяна Васькович — Приз зрительских симпатий
 2015 — Seoul International Youth Film Festival, Сеул, Южная Корея, — приз зрительских симпатий в секции Teen’s Eye
 Фестиваль комедийного кино «Улыбнись, Россия!», Тула, Россия, — Приз «За самую светлую лирическую молодёжную комедию»
 2015 — Фестиваль Российских фильмов «Спутник над Польшей», Варшава — Приз «За создание глубокой и волнующей роли матери» Ольге Озоллапине
 2015 — Olympia International Film Festival for Children and Young People, Пиргос, Греция — Гран — при и приз за лучшую мужскую роль (Глеб Калюжный)
 2016 — «Жорж» — специальный приз;
 2017 — «Московский международный кинофестиваль» — второй приз мэра Москвы за лучший фильм о столице.

Примечания

Ссылки 
 Сайт фильма «14+»

Фильмы России 2015 года
Романтические фильмы-драмы России
Молодёжные фильмы-драмы России
Фильмы о Москве